qaisites, pertanyent als Qays Aylan, divisió entre àrabs del començament del primer califat 
 dinastia qaisita, que regnà a Armènia al segle X